HPC — аббревиатура:

 Hasty Pudding Cipher — блочный симметричный криптоалгоритм.
 High Performance Computing — высокопроизводительные вычисления.
 HPC Challenge Benchmark — набор тестов производительности, предназначенный для оценки нескольких атрибутов суперкомпьютеров.
 HPC cluster — высокопроизводительный вычислительный кластер.
 Windows HPC Server — операционная система компании Microsoft, предназначенная для высокопроизводительных кластерных решений.
  — производная целлюлозы.
 HPC Research — чешская компания.